Null steht für:
 Null, Zahl 0 als neutrales Element der Addition in bestimmten Körpern und algebraischen Strukturen oder als Anzahl der Elemente der leeren Menge
 Nullwert (auch NULL, nil oder None), Objektzeiger bzw. Verweis, der derzeit nicht auf ein gültiges Objekt zeigt bzw. verweist
 Nullzeichen (auch NUL), nullwertiges ASCII-Zeichen, das häufig als Abschlusszeichen, Trennzeichen oder Füllzeichen verwendet wird
 Null, alternative Bezeichnung für Blender (Kryptographie)

Null ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Null (* 1971), US-amerikanischer Schriftsteller und Filmkritiker
 Harold Miller Null (1916–1996), US-amerikanischer Fotograf und Schauspieler
 Jeffrey Null, US-amerikanischer Country-Sänger, siehe Denver Duke and Jeffrey Null
 Keith Null (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Luke Null (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler

null steht für:
 /dev/null, Gerätedatei in Unix-Betriebssystemen
 Jahr null, hypothetisches Jahr, das in der christlichen Zeitrechnung nicht existiert

Siehe auch:
 Stunde Null
 Nullleiter, siehe Neutralleiter
 Nullspiel, siehe Skat #Nullspiele
 Nulltes Gesetz, siehe Robotergesetze #Nulltes Gesetz
 Eduard van der Nüll
 0
 Nil (Begriffsklärung)
 NUL
 Zero